Jeux olympiques de 1924 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1924, qui ont eu lieu à Chamonix, en France ;
Les Jeux olympiques d'été de 1924, qui ont eu lieu à Paris, en France.